LVA steht für:
 Landesvermessungsamt
 Landesverkehrsabteilung (Primär für den Straßenverkehrsbereich eingerichtete Abteilung der österreichischen Bundespolizei)
 Landesversicherungsamt
 Landesversicherungsanstalt
 Landesversicherungsanstalt (DDR)
 Landesversorgungsamt
 Landesversuchsanstalt
 Large Vertical Aperture (eine phased array Antennenart)
 Lebensmittelversuchsanstalt in Klosterneuburg
 Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, Mitglied der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften
 Die Legenden von Andor (dLvA) (Brettspiel; unübliche Abkürzung)
 Lehr- und Versuchsanstalt
 Lehrveranstaltung
 Lettland (nach ISO 3166-Länderkürzel)
 die Litauische Veterinärakademie (Lietuvos veterinarijos akademija)
 Lokomotiv-Versuchsabteilung, ab 3. Februar 1938 Lokomotiv-Versuchsamt der Deutschen Reichsbahn und später auch der Deutschen Bundesbahn

lva steht für:
 Makuva (Sprache) (ISO-639-3-Code), fabronische Sprache der Makuva in Osttimor

Siehe auch:

LVA